Het waterpolo toernooi voor vrouwen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen begint op 30 juli en eindigt op 9 augustus.

De twaalf deelnemende teams zijn verdeeld over twee groepen van vier, waarin een halve competitie wordt gespeeld. Aan het einde van de groepsfase gaan alle teams door naar de kwartfinales, de winnaars van de vier kwartfinales stoten door naar de halve finales. De winnaars van de halve finales gaan door naar de finale, de verliezers van de halve finales spelen een wedstrijd om de bronzen medaille.

Kwalificatie 
Het gastland Groot-Brittannië was automatisch geplaatst. Ook Australië werd later automatisch toegelaten, nadat het Afrikaanse kwalificatietoernooi was komen te vervallen. De overige landen kwalificeerden zich via diverse toernooien.

Groepsfase

Groep A

Groep A (wedstrijden) 
alle tijden zijn West-Europese Zomertijd (UTC +1:00)

Groep B

Groep B (wedstrijden) 
alle tijden zijn West-Europese Zomertijd (UTC +1:00)

Knock-outfase

Plaatsingswedstrijden 5-8

Bron 
  Wedstrijdschema

Vrouwen